«Carlos Barbosa» es el conjunto, del nombre propio Carlos y el apellido Barbosa, que puede referirse a:

Personajes 
 Carlos Barbosa Romero (1944-), actor colombiano.
 Carlos Barbosa-Lima (1944-), músico brasileño (:w:en).
 Carlos Barbosa Gonçalves (1851-1933), médico y político brasileño (:w:pt).
 Carlos Alberto Barbosa (1954-1982), futbolista brasileño (:w:pl).
 Carlos Henrique Barbosa Augusto (1989-), futbolista brasileño (:w:en).
 Antônio Carlos Barbosa (1945-), jugador y entrenador de baloncesto brasile (:w:pt).
 José Carlos Barbosa Moreira (1931-), jurista brasileño (:w:pt).
 Luiz Carlos Barbosa Lessa (1929-2002), folclorista, escritor e historiador brasileño (:w:pt).
 ...

en Brasil 
 Carlos Barbosa, municipio en el Estado de Rio Grande do Sul.
 Associação Carlos Barbosa de Futsal, equipo de fútbol sala en Carlos Barbosa (RS).